South Lake kan syfta på följande:
 South Lake, Nova Scotia, en sjö i Kanada
 South Lake, Western Australia, en förort till Perth, Australien